Чет Калвер Честер Джон «Чет» Калвер (англ. Chester John «Chet» Culver; * 25 січня 1966(19660125), Вашингтон) — американський політик.

Калвер — місто, штат Індіана
 Калвер — місто, штат Канзас
 Калвер — місто, штат Орегон
 Калвер-Сіті — місто, Каліфорнія.